U23 herrernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 3. august i Herning i Danmark. Enkeltstarten havde en længde på 31,5 kilometer.

Enkeltstarten blev vundet af danske Kasper Asgreen, efterfulgt af landsmanden Mikkel Bjerg og franske Corentin Ermenault.

Deltagere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen
 Mikkel Bjerg

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (U23 herrer)